Уикипедия на африканс () е раздел на африканс в Уикипедия. Проектът започва работа на 16 ноември 2001 година.

Статистика 
2002

 50 – август

2003

 100 – април
 250 – август
 500 – ноември

2004

 1000 – януари
 2500 – март

2006

 5000 – март

2008

 10 000 – юни

2010

 15 000 – 19 май

2011

 17 000 – 10 февруари (Die Lunikoff Verschwörung)

Посещаемост 

Африкаанс
Африканс